Hawgood ist der Familienname der folgenden Personen:

 Donald Hawgood (1917–2010), kanadischer Kanute
 Greg Hawgood (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler